Betty Boop – personaggio dell'animazione statunitense
 Betty Boop – gruppo musicale punk rock francese
 Betty Boop – gruppo musicale power pop serbo